Amendola ima više značenja:
 Amendola, Avellino
 Amendola, Cosenza
 Amendola, Vicenza